Bán Róbert (1925–2002), kritikus, filmrendező, főiskolai tanár
Bán Róbert (1934–1957), rádióműszerész, az 1956-os forradalom szabadságharcosa a budapesti Széna téren és Nyugat-Magyarországon.